Die First Division 1947/48 war die 33. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum fünften Mal der FC Valletta.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison gab es keine Veränderungen. Absteiger Naxxar Lions blieb in der Liga.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen Runde ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Der Letztplatzierte musste in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

194748
Fußballsaison 1947/48